Глодзінський, також Глодзинський або Ґлодзінський () — прізвище польського походження. Відомі носії:
 Антін Глодзінський — галицький релігійний та громадський діяч
 Володимир Ґлодзінський — український церковний та громадський діяч в Австро-Угорщині